Wilcocks ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Wilcocks (1896–1977), britischer Mediziner 
 Joseph Wilcocks (1673–1756), britischer Theologe, Bischof von Gloucester 

Siehe auch:
 Willcocks
 Wilcock